SEV steht für:

 Sächsischer Eissportverband
 Sammlung der Europäischen Verträge bzw. Sammlung der Europaratsverträge, Veröffentlichungsreihe für völkerrechtliche Verträge des Europarates
 Schienenersatzverkehr, Ersatzverkehr mit Bussen oder Taxis bei Ausfall von Schienenfahrzeugen
 Schweizerischer Eisenbahn- und Verkehrspersonal-Verband, siehe Gewerkschaft des Verkehrspersonals
 Schweizerischer Elektrotechnischer Verein, ein Berufsfachverband, siehe Electrosuisse
 Swissiceskating, Schweizer Eislauf-Verband
 Sekundärelektronenvervielfacher, eine Elektronenröhre
 Sprachentwicklungsverzögerung, verzögerter Spracherwerb beim Kleinkind

Abkürzung